El término Ursa puede referirse a:

 Ursa, género de arañas de la familia Araneidae;
 Osa Mayor (en latín, Ursa Major), constelación visible durante todo el año en el hemisferio norte;
 Osa Menor (en latín, Ursa Menor), constelaciones del hemisferio norte;
 Ursa, una villa ubicada en el condado de Adams en el estado de Illinois, Estados Unidos; o
 Ursa, personaje de la serie de Nickelodeon Avatar: la leyenda de Aang.

Enlaces externos